

Nom commun 

En langue française, gai s'emploie essentiellement en tant qu'adjectif (synonyme : joyeux ; antonyme : triste). Mais il peut aussi dériver de gué ou de guet puisque l'on peut trouver la forme guay.

D'abord et principalement, de l'ancien français gai, il s'emploie pour faire référence à la gaieté (voir aussi gaiement, égayer).

Mais il peut aussi faire référence à (guetter : faire le guet) ou ("gué" : passage à gué ; en faisant référence à l'endroit d'une rivière où l'on peut traverser à pieds).

La langue anglaise — qui possède le même adjectif avec la même signification — est à l'origine d'un second sens à « gai ».

Au , étaient « gais » les femmes de mauvaise vie et tous ceux qui « faisaient la vie » en général. C'est un usage du mot qui passe par la langue anglaise : J.A. James, dans un ouvrage paru en 1879 et intitulé The Young Man's Friend donne aussi à gai le sens de qui « aime les plaisirs défendus ». Pour lOxford Dictionnary, « gai » provient du vieil allemand et signifiait alors « joli ». Walt Withman a donné à ce terme ses lettres de noblesse littéraire en parlant de groupes « très gais de jeunes et beaux hommes allant dans des endroits gais ».

.

Plus récemment, ce mot vient de l'anglais américain gay (lui-même provenant du mot français) pour désigner une personne homosexuelle. C'est ainsi que l'adjectif et le nom gai sont utilisés dans toutes les régions du Canada pour désigner l'homosexualité, masculine ou souvent masculine et féminine, alors que l'usage en Europe, au Maghreb et en Afrique francophones privilégie l'emprunt à l'anglais américain gay pour désigner une personne homosexuelle.

 Nom propre Gai peut désigner :
 Gai, un prénom féminin vietnamien signifiant fille ;
 Gai, une communauté rurale du marz d'Armavir en Arménie ;
 Gai, une commune de Styrie, en Autriche.

 Sigle GAI''' peut désigner :
 , un groupe de réflexion conservateur à but non lucratif.

 Notes et références 

 Voir aussi 
 Gai-Luron est un personnage de bande dessinée créé par Marcel Gotlib.
 Maito Gai est un personnage du manga Naruto''.